Erinia puede referirse a:

 Las Erinias, personajes de la mitología griega.
 Un sinónimo del género botánico Campanula.